Korvenkylä est un nom de lieu très courant en Finlande:

 Korvenkylä, village à Anjalankoski.
 Korvenkylä, village à Hankasalmi.
 Korvenkylä, village à Huittinen.
 Korvenkylä, village à Joroinen.
 Korvenkylä, village à Joutseno.
 Korvenkylä, village à Kannus.
 Korvenkylä, village à Keitele.
 Korvenkylä, village à Kurikka.
 Korvenkylä, village à Kärkölä.
 Korvenkylä, village à Köyliö.
 Korvenkylä, village à Luvia.
 Korvenkylä, village à Lumijoki.
 Korvenkylä, village à Längelmäki.
 Korvenkylä, quartier à Oulu.
 Korvenkylä, village à Perniö.
 Korvenkylä, village à Siikajoki.
 Korvenkylä, village à Teuva.
 Korvenkylä, village à Tyrnävä.
 Korvenkylä, village à Utajärvi.
 Korvenkylä, village à Vaala.
 Korvenkylä, village à Vihanti.